Uroconger är ett släkte av fiskar. Uroconger ingår i familjen havsålar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsålar
Uroconger